{{Картка:Таксономія
| name = Noctuinae
| image = Agrotis.exclamationis.7204.jpg
| image_caption = Agrotis exclamationis
| image2 = 
| image2_caption = 
| regnum = Тварини (Animalia) 
| phylum = Членистоногі (Arthropoda)
| classis = Комахи (Insecta)
| ordo = Лускокрилі (Lepidoptera)
| superfamilia = Совкоподібні (Noctuoidea)| familia = Совки (Noctuidae)
| subfamilia = Noctuinae| subdivision_ranks = Триби
| subdivision = 
Actinotiini
Agrotini
Arzamini
Dypterygiini
Glottulini
Leucaniini
Noctuini
Phlogophorini
Phosphilini
Prodeniini
Pseudeustrotiini
Tholerini
Xestiini (дискусійний)
}}Noctuinae — підродина совок (Noctuidae). Личинки багатьох видів живляться коренями або стеблами різних трав.

 Систематика 
Систематика в стані створення; список триб тимчасовий і інші групи, наприклад Hadeninae, колись включалися сюди. Також, обґрунтованість триби Xestiini сумнівна.

 Роди 
Ця підродина містить наступні роди, але таксономія весь час змінюється:

 Abagrotis
 Actebia
 Adelphagrotis
 Agnorisma
 Agrotis
 Anagnorisma
 Anaplectoides
 Anicla
 Aplectoides
 Axylia
 Beriotisia
 Bifrontipta
 Blepharoa
 Brachypteragrotis
 Brachytegma
 Buciara
 Caphornia
 Cassania
 Cerastis
 Chamyla
 Chersotis
 Choephora
 Cladocerotis
 Claudaxylia
 Coenophila
 Copablepharon
 Crassivesica
 Cryptocala
 Cyrebia
 Dallolmoia
 Diarsia
 Dichagyris
 Dimorphinoctua
 Divaena
 Ectopatria
 Effractilis
 Eicomorpha
 Elegarda
 Engusanacantha
 Epilecta
 Epipsilia
 Episcotia
 Erebophasma
 Erythrophaia
 Estagrotis
 Estimata
 Euagrotis
 Eucoptocnemis
 Eueretagrotis
 Eugnorisma
 Eugraphe
 Euneophlebia
 Eurois
 Euxoa

 Euxoamorpha
 Euxootera
 Feltia
 Goniographa
 Graphiphora
 Grumia
 Hemieuxoa
 Hemiexarnis
 Hemigraphiphora
 Hemipachnobia
 Heptagrotis
 Hermonassa
 Hoeneidia
 Hyperfrontia
 Hypernaenia
 Ikondiana
 Isochlora
 Lycophotia
 Mabilleana
 Manruta
 Medlerana
 Ledereragrotis
 Loxagrotis
 Mentaxya
 Mesembragrotis
 Mesogona
 Metagnorisma
 Metalepsis
 Metecia
 Metopoplacis
 Micragrotis
 Micraxylia
 Naenia
 Netrocerocora
 Neurois
 Noctua
 Noctubourgognea
 Nyssocnemis
 Ochropleura
 Oligarcha
 Onychagrotis
 Opigena
 Oxytrypia
 Pachnobia
 Pachyagrotis
 Palaeagrotis
 Palaeamathes
 Parabagrotis
 Parabarrovia
 Paradiarsia
 Paradigma
 Paramathes
 Paraxestia

 Pareuxoa
 Parexarnis
 Peridroma
 Perissandria
 Petrowskya
 Phaenagrotis
 Praina
 Prognorisma
 Pronoctua
 Propatria
 Proragrotis
 Proteuxoa
 Powellinia
 Protexarnis
 Protognorisma
 Protogygia
 Protolampra
 Psaphara
 Psectraxylia
 Pseudohermonassa
 Pseudoleucania
 Pseudorthosia
 Pseudoseptis
 Pseudoxestia
 Raddea
 Rhizagrotis
 Rhyacia
 Rhynchagrotis
 Richia
 Schachowskoya
 Sclereuxoa
 Setagrotis
 Sineugraphe
 Sinognorisma
 Spaelotis
 Spinipalpa
 Standfussiana
 Stilbotis
 Subnoctua
 Synclerostola
 Tamseuxoa
 Tandilia
 Tesagrotis
 Tisagronia
 Tricheurois
 Trichophotia
 Trichosilia
 Tripseuxoa
 Turacina
 Uollega
 Vulcanica
 Xenophysa
 Xestia

 Джерела 

 Chen, Y.X. 1994: Four new species of Noctuidae from China (Lepidoptera). Acta Entomologica Sinica 37(2): 215–217. Full article:  .
 Fibiger, M.; Lafontaine, J.D. 2005: A review of the higher classification of the Noctuoidea (Lepidoptera) with special reference to the Holarctic fauna. Esperiana, 11: 7-92.
 Lafontaine, J.D.; Fibiger, M. 2006: Revised higher classification of the Noctuoidea (Lepidoptera). Canadian entomologist, 138: 610–635. abstract
 Lafontaine, J.D.; Schmidt, B.C. 2010: Annotated check list of the Noctuoidea (Insecta, Lepidoptera) of North America north of Mexico. ZooKeys, 40''': 1-239. 

Совки
Підродини комах